Special (filme) — de Hal Haberman e Jeremy Passmore
 Special (Lost) — décimo quarto episódio da primeira temporada da série Lost
 Special (série de televisão) — comédia estadunidense
 Special Broadcasting Service — emissora de televisão australiana
 Special — quarto álbum de estúdio da cantora, rapper e compositora norte-americana Lizzo, previsto para ser lançado em 15 de julho de 2022.

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão